Kočí oder Koci heißen folgende geographische Objekte:
 Kočí, Gemeinde im Okres Chrudim in Tschechien
 Koci-Kliffs, Kliffs im Viktorialand, Antarktika

Koçi, Kočí oder Koci ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Ava Koci (* 1994), US-amerikanische Popsängerin und Songwriterin, siehe Ava Max
 Boris Kočí (* 1964), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 David Kočí (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler
 Ervis Koçi (* 1984), albanischer Fußballtorhüter
 Franz Koci (1899–1966), österreichischer Politiker
 Greta Koçi (* 1991), albanische Pop-Sängerin
 Hafiz Sabri Koçi (1921–2004), albanischer sunnitischer Geistlicher
 Václav Kočí (* 1979) tschechischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
  Kochi
 Koczy
 Kotschy